Se også 312 (tal)

Begivenheder 
 28. oktober – Slaget ved Den Milviske Bro

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
12
Artikler om enkelte år